Sewerynówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Sewerynówka est un village dans le powiat d'Opole Lubelskie
 Sewerynówka est un village dans le powiat de Parczew
dans la voïvodie de Mazovie
 Sewerynówka est un village dans le powiat de Sokołów